Ю́рий Дьяче́нко:
 Дьяченко, Юрий Валерьевич (род. 1982) — украинский хоккеист.
 Дьяченко, Юрий Васильевич (1928—1985) — советский конструктор межконтинентальных баллистических ракет.
 Дьяченко, Юрий Михайлович (1937—2020) — советский и российский футболист и тренер.